

Personnalités 
 Michael Hayes (1889–1976) est un homme politique irlandais.
 Michael Hayes (1959-) catcheur américain
  (1929–2014) est un réalisateur britannique.

Autres 
 Michael Hayes est une série télévisée.